Гуджарати () — двадцать четвёртый блок стандарта Юникод. Содержит символы для записи языка гуджарати.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | ГуджаратиОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0A8x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A81: GUJARATI SIGN CANDRABINDU" | ઁ
| title="U+0A82: GUJARATI SIGN ANUSVARA" | ં
| title="U+0A83: GUJARATI SIGN VISARGA" | ઃ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A85: GUJARATI LETTER A" | અ
| title="U+0A86: GUJARATI LETTER AA" | આ
| title="U+0A87: GUJARATI LETTER I" | ઇ
| title="U+0A88: GUJARATI LETTER II" | ઈ
| title="U+0A89: GUJARATI LETTER U" | ઉ
| title="U+0A8A: GUJARATI LETTER UU" | ઊ
| title="U+0A8B: GUJARATI LETTER VOCALIC R" | ઋ
| title="U+0A8C: GUJARATI LETTER VOCALIC L" | ઌ
| title="U+0A8D: GUJARATI VOWEL CANDRA E" | ઍ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A8F: GUJARATI LETTER E" | એ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0A9x
| title="U+0A90: GUJARATI LETTER AI" | ઐ
| title="U+0A91: GUJARATI VOWEL CANDRA O" | ઑ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A93: GUJARATI LETTER O" | ઓ
| title="U+0A94: GUJARATI LETTER AU" | ઔ
| title="U+0A95: GUJARATI LETTER KA" | ક
| title="U+0A96: GUJARATI LETTER KHA" | ખ
| title="U+0A97: GUJARATI LETTER GA" | ગ
| title="U+0A98: GUJARATI LETTER GHA" | ઘ
| title="U+0A99: GUJARATI LETTER NGA" | ઙ
| title="U+0A9A: GUJARATI LETTER CA" | ચ
| title="U+0A9B: GUJARATI LETTER CHA" | છ
| title="U+0A9C: GUJARATI LETTER JA" | જ
| title="U+0A9D: GUJARATI LETTER JHA" | ઝ
| title="U+0A9E: GUJARATI LETTER NYA" | ઞ
| title="U+0A9F: GUJARATI LETTER TTA" | ટ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0AAx
| title="U+0AA0: GUJARATI LETTER TTHA" | ઠ
| title="U+0AA1: GUJARATI LETTER DDA" | ડ
| title="U+0AA2: GUJARATI LETTER DDHA" | ઢ
| title="U+0AA3: GUJARATI LETTER NNA" | ણ
| title="U+0AA4: GUJARATI LETTER TA" | ત
| title="U+0AA5: GUJARATI LETTER THA" | થ
| title="U+0AA6: GUJARATI LETTER DA" | દ
| title="U+0AA7: GUJARATI LETTER DHA" | ધ
| title="U+0AA8: GUJARATI LETTER NA" | ન
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0AAA: GUJARATI LETTER PA" | પ
| title="U+0AAB: GUJARATI LETTER PHA" | ફ
| title="U+0AAC: GUJARATI LETTER BA" | બ
| title="U+0AAD: GUJARATI LETTER BHA" | ભ
| title="U+0AAE: GUJARATI LETTER MA" | મ
| title="U+0AAF: GUJARATI LETTER YA" | ય
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0ABx
| title="U+0AB0: GUJARATI LETTER RA" | ર
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0AB2: GUJARATI LETTER LA" | લ
| title="U+0AB3: GUJARATI LETTER LLA" | ળ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0AB5: GUJARATI LETTER VA" | વ
| title="U+0AB6: GUJARATI LETTER SHA" | શ
| title="U+0AB7: GUJARATI LETTER SSA" | ષ
| title="U+0AB8: GUJARATI LETTER SA" | સ
| title="U+0AB9: GUJARATI LETTER HA" | હ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0ABC: GUJARATI SIGN NUKTA" | ઼
| title="U+0ABD: GUJARATI SIGN AVAGRAHA" | ઽ
| title="U+0ABE: GUJARATI VOWEL SIGN AA" | ા
| title="U+0ABF: GUJARATI VOWEL SIGN I" | િ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0ACx
| title="U+0AC0: GUJARATI VOWEL SIGN II" | ી
| title="U+0AC1: GUJARATI VOWEL SIGN U" | ુ
| title="U+0AC2: GUJARATI VOWEL SIGN UU" | ૂ
| title="U+0AC3: GUJARATI VOWEL SIGN VOCALIC R" | ૃ
| title="U+0AC4: GUJARATI VOWEL SIGN VOCALIC RR" | ૄ
| title="U+0AC5: GUJARATI VOWEL SIGN CANDRA E" | ૅ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0AC7: GUJARATI VOWEL SIGN E" | ે
| title="U+0AC8: GUJARATI VOWEL SIGN AI" | ૈ
| title="U+0AC9: GUJARATI VOWEL SIGN CANDRA O" | ૉ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0ACB: GUJARATI VOWEL SIGN O" | ો
| title="U+0ACC: GUJARATI VOWEL SIGN AU" | ૌ
| title="U+0ACD: GUJARATI SIGN VIRAMA" | ્
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0ADx
| title="U+0AD0: GUJARATI OM" | ૐ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0AEx
| title="U+0AE0: GUJARATI LETTER VOCALIC RR" | ૠ
| title="U+0AE1: GUJARATI LETTER VOCALIC LL" | ૡ
| title="U+0AE2: GUJARATI VOWEL SIGN VOCALIC L" | ૢ
| title="U+0AE3: GUJARATI VOWEL SIGN VOCALIC LL" | ૣ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0AE6: GUJARATI DIGIT ZERO" | ૦
| title="U+0AE7: GUJARATI DIGIT ONE" | ૧
| title="U+0AE8: GUJARATI DIGIT TWO" | ૨
| title="U+0AE9: GUJARATI DIGIT THREE" | ૩
| title="U+0AEA: GUJARATI DIGIT FOUR" | ૪
| title="U+0AEB: GUJARATI DIGIT FIVE" | ૫
| title="U+0AEC: GUJARATI DIGIT SIX" | ૬
| title="U+0AED: GUJARATI DIGIT SEVEN" | ૭
| title="U+0AEE: GUJARATI DIGIT EIGHT" | ૮
| title="U+0AEF: GUJARATI DIGIT NINE" | ૯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0AFx
| title="U+0AF0: GUJARATI ABBREVIATION SIGN" | ૰
| title="U+0AF1: GUJARATI RUPEE SIGN" | ૱
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0AF9: GUJARATI LETTER ZHA" | ૹ
| title="U+0AFA: GUJARATI SIGN SUKUN" | ૺ
| title="U+0AFB: GUJARATI SIGN SHADDA" | ૻ
| title="U+0AFC: GUJARATI SIGN MADDAH" | ૼ
| title="U+0AFD: GUJARATI SIGN THREE-DOT NUKTA ABOVE" | ૽
| title="U+0AFE: GUJARATI SIGN CIRCLE NUKTA ABOVE" | ૾
| title="U+0AFF: GUJARATI SIGN TWO-CIRCLE NUKTA ABOVE" | ૿
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания